Елена Дементьева — победительница соревнований.

Чемпионка прошлого года — Жюстин Энен — защищала свой титул, но уступила в четвертьфинале.

Посев 

  Жюстин Энен (Четвертьфинал)
  Светлана Кузнецова (Финал)
  Ана Иванович (Четвертьфинал)
  Елена Янкович ''(Полуфинал)

<li> Мария Шарапова (отказ)
<li> Анна Чакветадзе (Четвертьфинал)
<li> Марион Бартоли ''(Первый раунд)
<li> Елена Дементьева (Титул)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Примечания

Ссылки 
 

Теннисный чемпионат Дубая 2008